Alex Bolt era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Daniel Evans ha sconfitto Jordan Thompson con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Daniel Evans (campione)
  Jiří Veselý (primo turno)
  Jordan Thompson (finale)
  John Millman (primo turno)

  Alexei Popyrin (semifinale) 
  Fernando Verdasco (secondo turno) 
  Jack Sock (semifinale) 
  Marc-Andrea Hüsler (quarti di finale)

Qualificati 

  Otto Virtanen (secondo turno)
  Daniel Cox (secondo turno)
  Antoine Bellier (primo turno)

  Marius Copil (primo turno) 
  Jason Jung (primo turno) 
  Henri Squire (primo turno)

Wildcard 

  Alastair Gray (primo turno)
  Daniel Evans (campione)

  Paul Jubb (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nottingham Open 2022